Petri Kettenfeier steht für:

 St. Peter ad Vincula, katholisches Fest zur Befreiung des hl. Petrus aus dem Kerker
 Petri Kettenfeier oder abgekürzt P. K., Pseudonym von Peter Rosegger (1843–1918), österreichischer Schriftsteller